Triple C’s, также известная как Carol City Cartel — рэп-группа основанная Rick Ross, после того как он покинул лейбл Suave House Records. Группа также включает в себя членов Gunplay (наст. имя Ричард Моралес) из Майами, Torch (наст. имя Кевин Belnavis) из Бронкса (Район Нью-Йорка), и Young Breed. Они были гостями на альбомах Росса Port of Miami и Trilla. Gunplay появился на альбоме Deeper Than Rap.Первый студийный альбом, Custom Cars & Cycles, был выпущен 27 октября на лейбле Def Jam.

Музыкальный стиль 
Песни Triple C’s комбинируют рэп-звук со звуком современного R’n’B и южного Хип-хопа.

Участники группы 
В настоящее время
 Rick Ross (William Leonard Roberts II) — Главный вокалист, звукозаписывающий продюсер (2005-по настоящее время)+
 Torch (Kevin Belnavis)
 Gunplay (Richard Morales)
 Young Breed (Jarrod Williams)

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Официальный MySpace
 Официальный сайт группы 
 Страница группы на сайте звукозаписывающего лейбла Def Jam
 официальный сайт Rick Ross
 официальный сайт участника Torch

Рэперы США
Квартеты